Gârbovăț ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gârbovăț (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Gârbovăț (Galați), Dorf im Kreis Galați